

Personaggi 
 Willy – personaggio del fumetto Captain Pugwash
 Willy – personaggio della serie televisiva EastEnders
 Miner Willy – personaggio protagonista di un'omonima serie di videogiochi

Altro 
 Willy – variante del nome proprio di persona inglese maschile Will
 SS Willy – nave olandese
 Willy, il principe di Bel-Air – sitcom statunitense
 Ana Romero, calciatrice spagnola comunemente conosciuta come Willy

Pagine correlate 
 Willie